Serfat bezeichnet:
 Serfat (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Serfat (Bucht, Sisimiut), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Serfat (Bucht, Uummannaq), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Serfat (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Serfat (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Serfat (Insel, Qunneq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Serfat (Insel, Takisup Qeqertarsua), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Serfat (Insel, Mitersiorfik), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Serfat (Insel, bei Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Serfat (Inselgruppe, Kangaatsiaq), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Serfat (Inselgruppe, bei Maniitsoq, nördlich), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Serfat (Inselgruppe, bei Maniitsoq, südlich), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Serfat (Inselgruppe, Tasiusarsua), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland